Oenopota regulus är en snäckart som först beskrevs av Dall 1919.  Oenopota regulus ingår i släktet Oenopota och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
regulus